Глоговица може да се односи на:

 Глоговица (Зајечар), насеље града Зајечара, Република Србија
 Глоговица (Алексинац), насеље у општини Алексинац у Нишавском округу, Република Србија
 Глоговица (Приштина), насеље у граду Приштини у Косовском округу, Република Србија
 Глоговица (Добој), насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ